Вера Михайловна Балю́на (Балюнас, Балина; 1904 — 1978) — советский латвийский режиссёр, педагог. народная артистка Латвийской ССР (1954).

Биография
Родилась 23 августа (5 сентября) 1904 года в Риге (ныне Латвия). В 1924 году окончила 3-ю студию МХТ. Актриса и режиссёр Театра-студии под руководством Ю. А. Завадского (1925—1938). В 1938—1944 годах режиссёр Ростовского-на-Дону ДТ имени М. Горького, с 1956 года — Рижского РДТ. С 1954 года доцент кафедры актёрского мастерства ЛГК. Автор ряда театроведческих работ. Член КПСС с 1953 года.

Умерла в 1978 году.

Театральные постановки 
 «Глина и фарфор» А. П. Григулиса
 «На дне» М. Горького
 «Варвары» М. Горького
 «Бесприданница» А. Н. Островского
 «Таланты и поклонники» А. Н. Островского
 «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина
«Под золотым орлом» Я.А. Галана

Награды и премии 
 орден Трудового Красного Знамени (3.1.1956)
 орден «Знак Почёта»
 народная артистка Латвийской ССР (1954)
 Сталинская премия второй степени (1948) — за постановку спектакля «Глина и фарфор» А. П. Гргигулиса в Латвийском АТД имени А. М. Упита

Ссылки 
 ОЗП  

Народные артисты Латвийской ССР
Члены КПСС
Преподаватели Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Персоналии:Ростовский театр драмы им. М. Горького
Персоналии:Рижский русский театр имени Михаила Чехова